Eislöwen ist der Name folgender Eishockeyvereine:

 EHC Eislöwen Leipzig (Blue Lions Leipzig)
 Dresdner Eislöwen
 Wiener Eislöwen-Verein